Districtul Buffalo sau Districtul civil Buffalo (conform originalului, Buffalo Township) se poate referi la unul din districtele următoare (în engleză, township), care sunt entități teritoriale de ordin trei (subdivizionare ale comitatelor) din Statele Unite ale Americii.

Arkansas 

 Districtul civil Buffalo, comitatul Craighead, statul ;
 Districtul civil Buffalo, comitatul Marion, statul Arkansas;

Illinois 

 Districtul civil Buffalo, comitatul Ogle, statul ;

Iowa 

 Districtul civil Buffalo, comitatul Buchanan, statul ;
 Districtul civil Buffalo, comitatul Kossuth, statul Iowa;
 Districtul civil Buffalo, comitatul Linn, statul Iowa;
 Districtul civil Buffalo, comitatul Scott, statul Iowa;
 Districtul civil Buffalo, comitatul Winnebago, statul Iowa;

Kansas 

 Districtul civil Buffalo, comitatul Barton, statul ;
 Districtul civil Buffalo, comitatul Jewell, statul Kansas;
 Districtul civil Buffalo, comitatul Cloud, statul Kansas;

Minnesota 

 Districtul civil Buffalo, comitatul Wright, statul ;

Missouri 

 Districtul civil Buffalo, comitatul Dunklin, statul ;
 Districtul civil Buffalo, comitatul Morgan, statul Missouri;
 Districtul civil Buffalo, comitatul Newton, statul Missouri;
 Districtul civil Buffalo, comitatul Pike, statul Missouri;

Ohio 

 Districtul civil Buffalo, comitatul Noble, statul ;

Oklahoma 

 Districtul civil Buffalo, comitatul Beckham, statul ;
 Districtul civil Buffalo, comitatul Garfield, statul Oklahoma;
 Districtul civil Buffalo, comitatul Harper, statul Oklahoma;
 Districtul civil Buffalo, comitatul Latimer, statul Oklahoma;
 Districtul civil Buffalo, comitatul Noble, statul Oklahoma;

Pennsylvania 

 Districtul civil Buffalo, comitatul Butler, statul ;
 Districtul civil Buffalo, comitatul Perry, statul Pennsylvania;
 Districtul civil Buffalo, comitatul Union, statul Pennsylvania;
 Districtul civil Buffalo, comitatul Washington, statul Pennsylvania;

Vezi și 

 Buffalo (dezambiguizare)
 Comitatul Buffalo (dezambiguizare)
 Districtul Buffalo (dezambiguizare)

Dezambiguizări districte SUA
Nume proprii